CC или cc может означать:

 Cubic centimeter — кубический сантиметр.
 CC — число 200 в римской записи.
 CC — число 204 в шестнадцатеричной системе счисления.
 CC — постноминальные литеры компаньона ордена Канады.

Организации 
 Creative Commons — некоммерческая организация, выступающая за реформу авторских прав.

Технология 
 .cc — национальный домен верхнего уровня для Кокосовых островов.
 cc () — обозначение копии электронного сообщения, отправляемой одновременно с сообщением основному адресату («под копирку»); ср.  («слепая копия», ) — адресат, чей адрес никому не показывается.
  — компилятор компиляторов: программа, воспринимающая синтаксическое или семантическое описание языка программирования и генерирующая компилятор для этого языка.
  — скрытые субтитры
  — компилятор языка программирования Си
  — кредитная карта
 CC 12600 — самоходный стреловой кран с решётчатой стрелой, установленный на гусеничное шасси.
 CC 65000 — серия шестиосных тепловозов, произведённых фирмой Alstom.
 CC 7100 — французский пассажирский шестиосный электровоз постоянного тока.
 CC 72000 — тепловоз, строившийся фирмой Alstom.
 CC 72100 — модификация 30 секций тепловоза CC 72000 в 2002—2004 годах.
 CC 8800-1 — самоходный стреловой кран с решётчатой стрелой.
 CC — Common Criteria: международный стандарт ISO/IEC 15408 «Общие критерии оценки защищённости информационных технологий»
 CC — Constant current — Постоянный ток.

Искусство 
  — главная героиня популярного фантастического меха-сериала «Code Geass: Lelouch of the Rebellion».
  — американская дэт-метал группа из Буффало.
  — канадская авангардная электроклэш-группа (употребляется в основном в среде её англоязычных фанатов).
 CC — трек группы Migos.

См. также 
 C (латиница)
  (кириллица)